

Culture et société 
 CORT est l'acronyme du Club olympique Roubaix-Tourcoing, un club de football.
 Cort est une entreprise sud-coréenne de fabrication de guitares.
 La Cort General de Catalunya, ou Les Corts Catalanes, est le nom en catalan du Parlement catalan, l'organe législatif de la principauté de Catalogne de la fin du  au début du .
 Les Corts Valencianes est le nom en valencien du Parlement valencien, l'organe législatif de la Généralité valencienne, en Espagne.

Patronyme 
De Korte ou Korte est un nom de famille, surnom de quelqu'un de petit (du nl. kort : court). C'est une variante néerlandaise du nom . 

Variantes :
 ,  ;
 Kort, de Kort ;
  ;
 Cort, De Cort, ,  ;
 De Cord, De Cordt ;
 Korth, Kordt ;
 De Curte.

 Bud Cort (1948-), acteur américain ;
 Carl Cort (1977-), footballeur anglo-guyanien ;
 Cornelis Cort (ca 1533 - 1578), peintre, dessinateur et graveur flamand ;
 Frans de Cort (1834-1878), poète flamand ;
 Hendrik de Cort (1742-1810), peintre flamand ;
 Henry Cort (1740 – 1800), maître de forges anglais ;
 Leon Cort (1979-), footballeur anglo-guyanien, frère de Carl.

Patronyme flamand